Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2007/08.

В групповом этапе участвуют 32 клуба: 16 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Кубок УЕФА на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2007/08 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Испания, Италия — по 4 команды,
 Германия, Португалия — по 3,
 Украина, Франция, Турция, Шотландия — по 2,
 Нидерланды, Румыния, Греция, Россия, Норвегия, Чехия — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 30 августа 2007 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

 6-й тур в данной группе прошёл на неделю раньше других в связи с участием «Милана» в клубном чемпионате мира.

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2007/2008